Велес:
 Велес — славянский языческий бог.
 Велес — город и муниципалитет в Колумбии.
 Велес — город в Северной Македонии.
 Велес — община в Северной Македонии.
 «Велес» — альбом группы Butterfly Temple.
 Велес — большая кольцеобразная структура на Титане.
 «Велес» — футбольный клуб из Москвы.
 «Велес-2020» — футбольный клуб из Витебска.

Фамилия 
 Велес, Лорен (род. 1964) — американская актриса пуэрто-риканского происхождения.
 Велес, Лупе (1908—1944) — американская актриса, родом из Мексики.
 Велес, Педро (1787—1848) — мексиканский политик и юрист.
 Велес, Фран (род. 1991) — испанский футболист.
 Велес де Гевара, Луис (1579—1644) — испанский драматург и писатель.
 Велес-Зузулова, Вероника (род. 1984) — словацкая горнолыжница.

См. также 
 «Велес Сарсфилд» — аргентинский футбольный клуб из Буэнос-Айреса.
 Велес-Бланко — населённый пункт в Испании.
 Велес-де-Бенаудалья — населённый пункт в Испании.
 Велес-Малага — населённый пункт в Испании.
 Велес-Рубио — населённый пункт и муниципалитет в Испании.
 «Велес-ВА» — российское издательство комиксов (1990—1998).
 «ВелесО» — российский конно-драматический театр.